En Pologne, Milejowice peut désigner :

 Milejowice, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Milejowice, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Milejowice, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.